Mišići, djelatni aktivni pokretači tijela
 Mišići (Milići, BiH), naselje u općini Milići, BiH
 Mišići (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora